Сигнах — название ряда населённых пунктов.

 Сигнах — прежнее название города Сигнахи в Грузии.
 Сигнах — село в Ходжалинском районе Азербайджана.